Die Fußball-Regionalliga-Saison 1968/69 war die sechste Spielzeit der seinerzeit zweithöchsten Spielklasse im deutschen Fußball.

Saisonüberblick 
Rot-Weiß Oberhausen gelang unter Trainer Adi Preißler die Westmeisterschaft. In der anschließenden Aufstiegsrunde entschied erst ein 0:0-Unentschieden am letzten Spieltag gegen den punktgleichen Konkurrenten Freiburger FC, die ein um zwei Tore schlechteres Torverhältnis hatten. Damit erreichte der Klub erstmals die Bundesliga. Zweiter im Westen wurde Rot-Weiss Essen, die im Vorjahr in der Aufstiegsrunde nur knapp hinter Hertha BSC den direkten Wiederaufstieg verpasst hatten. Dieses Mal überstand der Verein jedoch seine Aufstiegsrundengruppe ohne Niederlage und setzte sich vor dem VfL Osnabrück durch und kehrte ins Oberhaus zurück.

Modus 
In fünf Regionalligen spielten 85 Mannschaften. Die zwei besten Mannschaften jeder Regionalliga spielten in jeweils zwei fünf Mannschaften umfassenden Runden die beiden Erstligaaufsteiger aus. Mit Ausnahme der Regionalliga Süd, in der die drei letzten Mannschaften betroffen waren, mussten in allen Ligen die beiden Letztplatzierten in die 1. Amateurliga absteigen.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord 

Die Amateurmannschaften von SV Arminia Hannover und Hannover 96 als Zweiter bzw. Dritter aus Niedersachsen durften nicht an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Es rückten der Tabellenvierte und -fünfte TSR Olympia Wilhelmshaven bzw. Teutonia Uelzen nach. Die Amateurmannschaften von Bremerhaven 93 und Werder Bremen durften als Bremer Meister bzw. Vizemeister ebenfalls nicht an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Es rückte der Dritte SV Hemelingen nach.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Entscheidungsspiel 

Die punktgleichen Mannschaften aus Kiel und Wilhelmshaven ermittelten in einem Entscheidungsspiel den Aufsteiger aus der Gruppe B. Das Spiel fand am 29. Juni 1969 in Stade statt.

|}

Berlin

Abschlusstabelle 

|}

West

Saisonverlauf 
Die Mannschaft von Präsident Peter Maaßen und Trainer Alfred Preißler, Rot-Weiß Oberhausen, feierte vor den zwei punktgleichen Verfolgern Rot-Weiss Essen und VfL Bochum die Meisterschaft im Westen. Vergangene Runde landeten die „Kleeblätter“ mit einem Punkt Rückstand zu Leverkusen und RW Essen auf dem dritten Rang, jetzt gelang der Titelgewinn mit 13 Heimerfolgen und vier Unentschieden – die gleiche Bilanz konnte auch der Vizemeister aus Essen vorweisen –, den entscheidenden Vorsprung brachten die 23:11 Punkte in der Auswärtsbilanz gegenüber den 21:13 der Mannschaft von West-Torschützenkönig Willi Lippens (23 Tore) zuwege. Ein furioser Start (16:0 Punkte) stempelte RWO zum großen Favoriten. Die erste Niederlage gab es im 16. Spiel auf der Bielefelder Alm (0:2). Im Rückspiel am 4. Mai revanchierten sich die Rot-Weißen vom Niederrhein mit dem gleichen Ergebnis. Das war der Meistertitel, bereits am vorletzten Spieltag. In Bergeborbeck setzte man in der Schlussphase auf einen Trainerwechsel: der bisherige Amateurtrainer Willi Vordenbäumen sprang nach der 2:3-Niederlage gegen den Lokalrivalen Schwarz-Weiß für Kuno Klötzer ein und kam in den letzten sieben Spielen auf die Bilanz von 14:0 Punkte mit 21:1 Toren. Am Ende hatte RWE den um 0,5 besseren Torquotienten gegenüber den Westfalen aus Bochum. Für die Mannschaft von Trainer Hermann Eppenhoff, den VfL Bochum, wirkten sich die zwei Heimniederlagen gegen Fortuna Düsseldorf (1:3) und Preußen Münster (2:3) in der Schlussbilanz negativ aus. Mit 86 Treffern erzielte Bochum – bester VfL-Schütze war Werner Balte mit 20 Toren – die meisten Tore in der Runde.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Regionalliga West 

Mittelrheinmeister SC Jülich verzichtete auf die Aufstiegsrunde. Es rückte der Vizemeister Borussia Brand nach.

|}

Da Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen in die Bundesliga aufgestiegen waren und keine westdeutsche Mannschaft aus der Bundesliga abstieg sollten alle vier Teilnehmer der Aufstiegsrunde in die Regionalliga aufsteigen. Allerdings verzichtete Brand auf den Aufstieg. Es wurde ein Entscheidungsspiel zwischen den Vizemeistern der beiden westfälischen Verbandsligastaffeln angesetzt. Das Spiel fand am 20. Juli 1969 im Dortmunder Stadion Rote Erde statt.

|}

Südwest 
Dem SV Alsenborn gelang mit dem besseren Torverhältnis gegenüber dem punktgleichen TuS Neuendorf die Titelverteidigung im Südwesten. Der 1. FC Saarbrücken und der FK Pirmasens folgten auf dem dritten und vierten Rang. Überschattet wurde die Alsenborner Titelverteidigung durch den Unfalltod von Trainer Otto Render am 11. April 1969.

Die Torschützenliste führten die Spieler Dieter Weinkauff (26 Tore), Lorenz Horr (24 Tore) und Karl-Heinz Vogt mit 18 Toren an.

In der Meistermannschaft von Alsenborn kamen folgende Spieler zum Einsatz:
Franz Schwarzwälder (TH, 24 Spiele), Manfred Krei (TH, 6 Spiele); Werner Adler (21-4), Manfred Feldmüller (29-4), Fritz Fuchs (28-2), Werner Fuchs (14-0), Lorenz Horr (29-24), Roland Kirsch (28-1), Manfred Lenz (2-0), Bernhard Oberle (2-0), Erwin Rödler (29-0), Wolfgang Röhring (30-5), Josef Sattmann (9-3), Klaus Schmidt (27-0), Franz Schmitt (22-1), Erwin Schwehm (20-7), Matthias Volk (15-4), Alfons Wachter (6-2), Alban Wüst (21-10).

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest 

|}

Süd

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd 
Der FSV Frankfurt als Meister der 1. Amateurliga Hessen und die SpVgg Bayreuth als Meister der Bayernliga stiegen direkt in die Regionalliga Süd auf. Die Meister der 1. Amateurligen: Südbaden, Nordbaden, Nordwürttemberg und Schwarzwald-Bodensee spielten in einer Aufstiegsrunde den dritten Aufsteiger aus. Den Aufstieg in die Regionalliga Süd schaffte der Meister aus Nordwürttemberg VfR Heilbronn.

|}

Aufstiegsrunde zur Bundesliga

Gruppe 1 

In der Gruppe 1 lieferten sich lange Zeit Rot-Weiß Oberhausen, der Freiburger FC und der SV Alsenborn einen Dreikampf um den Aufstieg. Alle drei Mannschaften lagen nahezu gleichauf, ehe am vorletzten Spieltag der SV Alsenborn durch eine Auswärtsniederlage bei Hertha Zehlendorf aus dem Aufstiegsrennen ausschied. Im Aufstiegs-„Endspiel“ genügte dann den Oberhausenern ein torloses Unentschieden, um knapp vor Freiburg den Aufstieg perfekt zu machen.

|}

Abschlusstabelle 

|}

Gruppe 2 

Rot-Weiss Essen, im Vorjahr noch knapp an Hertha BSC gescheitert, ließ diesmal keinen Zweifel an der eigenen Favoritenrolle. Bereits am zweiten Spieltag bezwang man den Süd-Konkurrenten Karlsruher SC mit 5:0 (darunter drei Treffer von Willi Lippens) und lag bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Aufstiegsrunde uneinholbar in Führung. Völlig chancenlos war der Berliner Vertreter Tasmania 1900, der drei Jahre nach dem Abstieg aus der Bundesliga wieder an einer Aufstiegsrunde teilnahm.

|}

Abschlusstabelle 

|}

1968
Fußballsaison 1968/69